Bánov (okres Nové Zámky), een gemeente in Slowakije
 Bánov (okres Uherské Hradiště), een gemeente in Tsjechië